Princ Amadeus Savojský, vévoda z Aosty (; 27. září 1943, Florencie, Itálie – 1. června 2021, Arezzo) byl italský šlechtic a podnikatel, hlava italského rodu Savojských.

Život 

Narodil se jako jediný syn Amona III., čtvrtého vévody z Aosty, a princezny Ireny Řecké. Byl pokřtěn jako Amadeus Hubert Konstantin Jiří Pavel Elena Florent Zvonimír Savojský z Aosty (Amedeo Umberto Costantino Giorgio Paolo Elena Maria Fiorenzo Zvonimiro di Savoia Aosta).

V letech 1941–1943 byl také následníkem trůnu krátce trvajícího Chorvatského království jako Zvonimír II. Italskými monarchisty je uznáván jako hlava dynastie Savojských. Dle historického práva mu náleží tituly 5. vévoda z Aosty, kníže cisternský a belriguardský, markýz z Voghery, hrabě z Ponderana.

Osobní život 
Vévoda Amadeus se 22. července 1967 oženil s Klaudií Orleánskou (* 1943). Narodily se jim tři děti:
 Bianca Irena Olga Helena Isabella (* 1966)
 Aimon Hubert (* 13. října 1967), vévoda apulský, ⚭ 2008 Olga Řecká (* 17. listopadu 1971)
 Mafalda Giovanna (* 1969)

Manželství bylo později rozvedeno a církevně anulováno. Roku 1987 se Amadeus oženil podruhé se Silvií Paternò Ventimigliovou ze Spedalotta (* 1954).

Hlava rodu 
Konzulta senátorů království, kolegiální orgán založený v roce 1955 italským králem Hubertem II., který měl na starosti dohled nad dynastickou důstojností Savojských, 7. července 2006 vydal oznámení, že „princ Amadeus Savojský, někdejší vévoda z Aosty, je legitimním vévodou Savojským a hlavou Savojské dynastie“.

Princ Amadeus Savojský byl vyznamenán italským Řádem zvěstování a jako hlava rodu je jeho velmistrem.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 
 Webové stránky vévody z Aosty

Amadeus
Velmistři rytířských řádů
Narození v roce 1943
Narození 27. září
Narození ve Florencii
Úmrtí 1. června
Úmrtí v roce 2021
Úmrtí v Arezzu
Muži
Pretendenti italského trůnu
Italští římští katolíci
Vévodové z Aosty
Italští princové
Maltézští rytíři
Rytíři velkokříže Řádu sv. Mauricia a sv. Lazara
Pohřbení v bazilice Superga